Die Liebesprobe steht für:
 Die Liebesprobe, deutscher Titel der italienischen Oper La pietra del paragone
 Die Liebesprobe (1912), deutscher Stummfilm der Rex-Film
 Die Liebesprobe (1915), deutscher Stummfilm der Oliver-Film
 Die Liebesprobe (1916), deutscher Stummfilm der Projektionsgesellschaft Palast Charlottenburg
 Die Liebesprobe (1921), deutscher Stummfilm der Luna-Film

Siehe auch:
 Liebesprobe, ein österreichischer Spielfilm (1949) von Karl Hans Leiter